Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 16-os, továbbá 16A, 16B, 16Y, illetve M16-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 16-os busz (Budapest)
 16A busz (Budapest)
 16B busz (Budapest)

 16-os busz (Debrecen)

 16-os busz (Dunaújváros)megszűnt

 16-os busz (Eger)

 16-os busz (Hódmezővásárhely)

 16-os busz (Kaposvár)

 16-os busz (Kecskemét)

 16-os busz (Miskolc)
16gy busz (Miskolc)megszűnt

 16-os busz (Nagykanizsa)

 16-os busz (Nyíregyháza)megszűnt

 16-os busz (Pápa)

 16-os busz (Pécs)

 16-os busz (Siófok)

 16-os busz (Sopron)

 16-os busz (Szeged)megszűnt
 16A busz (Szeged)megszűnt
 M16-os busz (Szeged)megszűnt

 16-os busz (Székesfehérvár)
 16A busz (Székesfehérvár)megszűnt
 16Y busz (Székesfehérvár)megszűnt

 16-os busz (Szolnok)
 16A busz (Szolnok)megszűnt

 16-os busz (Tatabánya)
 16A busz (Tatabánya)megszűnt
 16Y busz (Tatabánya)megszűnt